Promberger ist der Familienname folgender Personen:

 Sabine Promberger (* 1969), österreichische Politikerin
 Gerfried Promberger, österreichischer Brigadier

Siehe auch:
 Bromberger
 Promberg